В этой статье приведены рекорды и статистика английской Премьер-лиги, основанной в 1992 году.

Командные рекорды

Чемпионские титулы 
 Наибольшее количество побед в Премьер-лиге: 13, «Манчестер Юнайтед» (1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13)
 Наибольшее количество чемпионских сезонов подряд: 3
 «Манчестер Юнайтед» (1998/99, 1999/2000, 2000/01)
 «Манчестер Юнайтед» (2006/07, 2007/08, 2008/09)
 Наибольшая разница очков между чемпионом и командой, занявшей второе место:  19 очков (2017/18), «Манчестер Сити» (100 очков) и «Манчестер Юнайтед» (81 очко)
 Наименьшая разница очков между чемпионом и командой, занявшей второе место:  0 очков (разница мячей +8), «Манчестер Сити» (+64) и «Манчестер Юнайтед» (+56) (оба клуба набрали по 89 очков) (2011/12)

Победы 
 Наибольшее количество побед в Премьер-лиге (все сезоны): 703, «Манчестер Юнайтед»
 Наибольшее количество побед в сезоне (38 матчей): 32, совместный рекорд:
 «Манчестер Сити» (2017/18, 2018/19)
 «Ливерпуль» (2019/20)
 Наибольшее количество домашних побед в сезоне (38 матчей): 18, совместный рекорд:
 «Челси» (2005/06)
 «Манчестер Юнайтед» (2010/11)
 «Манчестер Сити» (2011/12, 2018/19)
 «Ливерпуль» (2019/20)
 Наибольшее количество побед на выезде в сезоне (38 матчей): 16, «Манчестер Сити» (2017/18)
 Наименьшее количество побед в сезоне (38 матчей): 1, «Дерби Каунти» (2007/08)
 Наименьшее количество домашних побед в сезоне (38 матчей): 1, совместный рекорд:
 «Сандерленд» (2005/06)
 «Дерби Каунти» (2007/08)
 Наименьшее количество побед на выезде в сезоне (38/42 матча): 0, совместный рекорд:
 «Лидс Юнайтед» (1992/93)
 «Ковентри Сити» (1999/2000)
 «Вулверхэмптон Уондерерс» (2003/04)
 «Норвич Сити» (2004/05)
 «Дерби Каунти» (2007/08)
 «Халл Сити» (2009/10)
 Наибольшее количество побед подряд: 18
 «Манчестер Сити» (26 августа — 27 декабря 2017)
 «Ливерпуль» (27 октября 2019 — 24 февраля 2020)
 Наибольшее количество побед подряд со старта сезона: 9, «Челси» (2005/06)
 Наибольшее количество домашних побед подряд: 24, «Ливерпуль» (9 февраля 2019 — 5 июля 2020)
 Наибольшее количество выездных побед подряд:: 12, «Манчестер Сити» (19 декабря 2020 — 14 мая 2021)
 Наибольшее количество матчей подряд без побед: 32, «Дерби Каунти» (2007/08)
 Команды, победившие всех соперников по Премьер-лиге минимум один раз в течение сезона
 «Челси» (2005/06)
 «Манчестер Юнайтед» (2010/11, 2017/18)
 «Манчестер Сити» (2017/18, 2018/19)
 «Ливерпуль» (2019/20)

Поражения 
 Наибольшее количество поражений в Премьер-лиге (все сезоны): 415, «Эвертон»
 Наибольшее количество поражений в сезоне: 29, совместный рекорд:
 «Ипсвич Таун» (1994/95)
 «Сандерленд» (2005/06)
 «Дерби Каунти» (2007/08)
 «Шеффилд Юнайтед» (2020/21)
 Наибольшее количество поражений в домашних матчах в сезоне: 15, «Уотфорд» (2021/22)
 Наибольшее количество поражений на выезде в сезоне: 17, «Бернли» (2009/10)
 Наименьшее количество поражений в сезоне: 0, «Арсенал» (2003/04)
 Наименьшее количество домашних поражений в сезоне: 0, совместный рекорд:
 «Манчестер Юнайтед» (1995/96, 1999/2000, 2010/2011)
 «Арсенал» (1998/99, 2003/04, 2007/08)
 «Челси» (2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2014/15)
 «Ливерпуль» (2008/09, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)
 «Манчестер Сити» (2011/12)
 «Тоттенхэм Хотспур» (2016/17)
 Наименьшее количество поражений на выезде в сезоне: 0,  совместный рекорд:
 «Арсенал» (2001/02, 2003/04)
 «Манчестер Юнайтед» (2020/21)
 Самая длинная серия матчей без поражений в Премьер-лиге: 49, «Арсенал» (7 мая 2003 — 24 октября 2004)
 Самая длинная серия матчей без поражений в Премьер-лиге в домашних матчах: 86, «Челси» (20 марта 2004 — 5 октября 2008)
 Самая длинная серия матчей без поражений в Премьер-лиге в выездных матчах: 29, «Манчестер Юнайтед» (17 февраля 2020 — 16 октября 2021)

Ничейные результаты 
 Наибольшее количество ничейных результатов в Премьер-лиге (все сезоны): 320, «Эвертон»
 Наибольшее количество ничейных результатов в сезоне (42-матчевый сезон): 18, совместный рекорд:
 Манчестер Сити (1993/94)
 Шеффилд Юнайтед (1993/94)
 Саутгемптон (1994/95)
 Наибольшее количество ничейных результатов в сезоне (38-матчевый сезон): 17, совместный рекорд:
 «Ньюкасл Юнайтед» (2003/04)
 «Астон Вилла» (2006/07, 2011/12)
 «Сандерленд» (2014/15)
 Наибольшее количество ничейных результатов на домашнем стадионе в сезоне: 10, совместный рекорд:
 «Шеффилд Уэнсдей» (1996/97)
 «Лестер Сити» (1997/98, 2003/04)
 «Манчестер Юнайтед» (2016/17)
 Наибольшее количество ничейных результатов на выезде в сезоне: 12, «Ньюкасл Юнайтед» (2003/04)
 Наименьшее количество ничейных результатов в сезоне: 2, совместный рекорд:
 «Манчестер Сити» (2018/19)
 «Тоттенхэм Хотспур» (2018/19)
 «Шеффилд Юнайтед» (2020/21)
 Наименьшее количество ничейных результатов на домашнем стадионе в сезоне: 0, совместный рекорд:
 «Манчестер Сити» (2008/09, 2018/19)
 «Манчестер Юнайтед» (2012/13)
 «Челси» (2016/17)
 Наименьшее количество ничейных результатов на выезде в сезоне: 0, совместный рекорд
 «Тоттенхэм Хотспур» (2018/19)
 «Лидс Юнайтед» (2020/21)

Очки 
 Наибольшее количество очков, набранных по итогам сезона: 100, «Манчестер Сити» (2017/18)
 Наибольшее количество очков, набранных по итогам сезона командой, занявшей второе место: 97, «Ливерпуль» (2018/19)
 Наибольшее количество очков, набранных командой, которая выбыла из Премьер-лиги по итогам сезона (42-матчевый сезон): 49, «Кристал Пэлас» (1992/93)
 Наибольшее количество очков, набранных командой, которая выбыла из Премьер-лиги по итогам сезона (38-матчевый сезон): 42, «Вест Хэм Юнайтед» (2002/03)
 Наименьшее количество очков, набранных по итогам сезона: 11, «Дерби Каунти» (2007/08)
 Наименьшее количество очков, набранных по итогам сезона командой, выигравшей титул: 75, «Манчестер Юнайтед» (1996/97)
 Наименьшее количество очков, набранных командой, которая сохранила своё место в Премьер-лиге по итогам сезона (38-матчевый сезон): 34, «Вест Бромвич Альбион» (2004/05)
 Наименьшее количество очков, набранных командой, которая сохранила своё место в Премьер-лиге по итогам сезона (42-матчевый сезон): 43, совместный рекорд:
 «Ипсвич Таун» (1993/94)
 «Саутгемптон» (1993/94)

Голы 
 Наибольшее количество забитых мячей в сезоне: 106, «Манчестер Сити» (2017/18)
 Наименьшее количество забитых мячей в сезоне: 20,  совместный рекорд:
 «Дерби Каунти» (2007/08)
 «Шеффилд Юнайтед» (2020/21)
 Наибольшее количество пропущенных мячей в сезоне (42-матчевый сезон): 100, «Суиндон Таун» (1993/94)
 Наибольшее количество пропущенных мячей в сезоне (38-матчевый сезон): 89, «Дерби Каунти» (2007/08)
 Наилучшая разница забитых и пропущенных мячей в сезоне: +79, «Манчестер Сити» (2017/18)
 Наихудшая разница забитых и пропущенных мячей в сезоне: −69, «Дерби Каунти» (2007/08)
 Наивысший процент мячей, забитых в одном матче, по отношению к общему количеству забитых в сезоне голов: 18,6 % (8/43), «Мидлсбро» (в матче против «Манчестер Сити» 11 мая 2008 года)
 Наименьшее количество забитых мячей на домашнем стадионе в течение сезона: 9, «Фулхэм» сезон (2021/22)
 Наименьшее количество мячей, забитых на выезде: 7: «Норвич Сити» (2019/20)
 Наибольшее количество «сухих матчей» в одном сезоне: 25, «Челси» (2004/05)
 Наибольшее количество «сухих матчей» подряд в одном сезоне: 14, «Манчестер Юнайтед» (2008/09)
 Наименьшее количество матчей, в которых команде не удалось забить: 0 (забивали в каждом матче сезона), «Арсенал» (2001/02)
 Наименьшее количество пропущенных мячей в сезоне: 15, «Челси» (2004/05)
 Наименьшее количество пропущенных мячей в домашних матчах сезона: 4, «Манчестер Юнайтед» (1994/95)
 Наименьшее количество пропущенных мячей в выездных матчах сезона: 9, «Челси» (2004/05)

Посещаемость матчей 
 Самая высокая посещаемость в матче: 83 222, «Тоттенхэм Хотспур» против «Арсенала» (стадион «Уэмбли», 10 февраля 2018 года)
 Самая низкая посещаемость в матче: 3039, «Уимблдон» против «Эвертона» (стадион «Селхерст Парк», 26 января 1993 года)
 Самая высокая средняя посещаемость стадиона в сезоне: 75 821, «Олд Траффорд» (2006/07)
 Самая низкая средняя посещаемость стадиона в сезоне: 8353, «Селхерст Парк» (1992/93)

Дисциплинарные рекорды 
 Наибольшее число жёлтых карточек (суммарно): 1802, «Челси»
 Наибольшее число красных карточек (суммарно): 104, «Эвертон»
 Наибольшее число жёлтых карточек в сезоне: 101, «Лидс Юнайтед» (2021/22)
 Наименьшее число жёлтых карточек в сезоне: 12, «Ковентри Сити» (1993/94)
 Наибольшее число красных карточек в сезоне: 9
 «Сандерленд» (2009/10)
 «Куинз Парк Рейнджерс» (2011/12)

Рекорды игроков

Матчи 
 Наибольшее количество сыгранных в Премьер-лиге матчей: 653, Гарет Барри (2 мая 1998 — 24 февраля 2018)
 Самый возрастной игрок: , 43 года и 162 дня (за «Манчестер Сити» в матче против «Куинз Парк Рейнджерс», 14 мая 1995 года)
 Самый возрастной дебютант в Премьер-лиге: Фернандо Йерро, 36 лет и 151 день (за «Болтон Уондерерс» в матче против «Фулхэма», 21 августа 2004 года)
 Самый молодой игрок: Итан Нванери, 15 лет и 181 день (за «Арсенал» в матче против «Брентфорда», 18 сентября 2022 года)
 Самая долгая серия матчей, проведённых в Премьер-лиге без перерыва: Брэд Фридель, 310 матчей
 Наибольшее количество сезонов, в которых выступал футболист: 22 — Райан Гиггз

Голы 
 Первый гол в Премьер-лиге:  (за «Шеффилд Юнайтед» в матче против «Манчестер Юнайтед», 15 августа 1992 года)
 Наибольшее количество голов за карьеру, забитых в Премьер-лиге: 260, Алан Ширер («Саутгемптон», «Блэкберн Роверс», «Ньюкасл Юнайтед», с 1992 по 2006 годы)
 Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне Премьер-лиги (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
 Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
 Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
 Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне (38-матчевый сезон): 32, Мохаммед Салах («Ливерпуль», сезон 2017/18)
 Наибольшее количество мячей, забитых игроком в одном матче: 5, совместный рекорд:
 Эндрю Коул (за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ипсвич Таун», 4 марта 1995 года)
 Алан Ширер (за «Ньюкасл Юнайтед» в матче против «Шеффилд Уэнсдей», 19 сентября 1999 года)
 Джермейн Дефо (за «Тоттенхэм Хотспур» в матче против «Уиган Атлетик», 22 ноября 2009 года)
 Димитр Бербатов (за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Блэкберн Роверс», 27 ноября 2010 года)
 Серхио Агуэро (за «Манчестер Сити» в матче против «Ньюкасл Юнайтед», 3 октября 2015 года)
 Самый юный игрок, забивший гол в Премьер-лиге: Джеймс Вон, 16 лет и 271 день (за «Эвертон» в матче против «Кристал Пэлас», 10 апреля 2005 года)
 Самый возрастной игрок, забивший гол в Премьер-лиге: Тедди Шерингем, 40 лет и 268 дней (за «Вест Хэм Юнайтед» в матче против «Портсмута», 26 декабря 2006 года)
 Самый быстрый гол в Премьер-лиге: 7 секунд, Шейн Лонг (за «Саутгемптон» в матче против «Уотфорда», 23 апреля 2019 года)
 Наибольшее количество мячей в одном матче, забитых игроком, вышедшим на замену: 4, Уле Гуннар Сульшер (за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ноттингем Форест» 6 февраля 1999 года)
 Наибольшее количество голов, забитых в нескольких матчах Премьер-лиги подряд: 11, Джейми Варди (за «Лестер Сити», с 29 августа по 28 ноября 2015 года)
 Самая длинная серия матчей, в которых один игрок забивал голы в выездных матчах: 9, Робин ван Перси (за «Арсенал», с 1 января по 22 мая 2011 года)

Рекорды вратарей 
 Наибольшее количество «сухих матчей» в сезоне: 24, Петр Чех (вратарь «Челси», сезон 2004/05)
 Наибольшее количество «сухих матчей» в Премьер-лиге (все сезоны): 202, Петр Чех
 Самый длительный промежуток времени, в течение которого вратарь не пропускал мячей в свои ворота: 14 матчей (1311 минут), Эдвин ван дер Сар (вратарь «Манчестер Юнайтед», сезон 2008/09)
 Забивающие вратари (кроме голов в свои ворота)::
 Петер Шмейхель (в матче между «Эвертоном» и «Астон Виллой» 20 октября 2001 года, который завершился со счётом 3:2)
 Брэд Фридель (в матче между «Чарльтон Атлетик» и «Блэкберн Роверс» 21 февраля 2004 года, который завершился со счётом 3:2)
 Пол Робинсон (в матче между «Тоттенхэм Хотспур» и «Уотфордом» 17 марта 2007 года, который завершился со счётом 3:1)
 Тим Ховард (в матче между «Эвертоном» и «Болтон Уондерерс» 4 января 2012 года, который завершился со счётом 1:2)
 Асмир Бегович (в матче между «Сток Сити» и «Саутгемптоном» 2 ноября 2013 года, который завершился со счётом 1:1)
 Алисон (в матче между «Вест Бромвич Альбион» и «Ливерпулем» 16 мая 2021 года, который завершился со счётом 1:2)

Медали Премьер-лиги 

 Наибольшее количество чемпионских медалей Премьер-лиги: 13, Райан Гиггз — 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013

Дисциплинарные рекорды игроков 
 Наибольшее количество красных карточек: 8, совместный рекорд:
 Патрик Виейра
 Данкан Фергюсон
 Ричард Данн
 Наибольшее количество жёлтых карточек: 123, Гарет Барри
 Наибольшее количество фолов за всю карьеру в Премьер-лиге: 633, Гарет Барри (статистика ведётся с сезона 2006/07)
 Наибольшее количество фолов в сезоне: 121, Кевин Дэвис (сезон 2010/11)

Голы, забитые с самых длинных дистанций 

Гол с самой дальней дистанции:
 Пол Робинсон — 88 м, за «Тоттенхэм Хотспур» в матче против «Уотфорда» (17 марта 2007 года)
Гол, забитый с самого дальнего расстояния со штрафного удара:
 Пол Робинсон — 88 м, за «Тоттенхэм Хотспур» в матче против «Уотфорда» (17 марта 2007 года)
Гол, забитый с самого дальнего расстояния ударом слёта:
 Мэттью Тейлор — 42 м, за «Портсмут» в матче против «Эвертона» (9 декабря 2006 года)
Гол, забитый с самого дальнего расстояния с игры:
 Хаби Алонсо — 64 м, за «Ливерпуль» в матче против «Ньюкасл Юнайтед» (20 сентября 2006 года)
Все расстояния были вычислены телепрограммой Match of the Day.

Рекорды матчей 
 Самая крупная домашняя победа: 9:0
 «Манчестер Юнайтед» 9:0 «Ипсвич Таун» (4 марта 1995 года)
 «Манчестер Юнайтед» 9:0 «Саутгемптон» (2 февраля 2021 года)
 «Ливерпуль» 9:0 «Борнмут» (27 августа 2022 года)
 Самая крупная победа на выезде: 0:9, «Саутгемптон» против «Лестер Сити» (25 октября 2019 года)
 Самый крупный счёт в матче Премьер-лиги: 7:4 «Портсмут» против «Рединга» (29 сентября 2007 года)

Повышение и выбывание 
 Клубы, которые играли во всех сезонах Премьер-лиги с момента её основания:
 «Арсенал»
 «Ливерпуль»
 «Манчестер Юнайтед»
 «Тоттенхэм Хотспур»
 «Челси»
 «Эвертон»
 Лучший сезон для клубов, вышедших в Премьер-лигу из Чемпионшипа: все три клуба избежали выбывания из Премьер-лиги, трижды:
 Сезон 2001/02 («Блэкберн Роверс», «Болтон Уондерерс», «Фулхэм»)
 Сезон 2011/12 («Куинз Парк Рейнджерс», «Норвич Сити», «Суонси Сити»)
 Сезон 2017/18 («Брайтон энд Хоув Альбион», «Ньюкасл Юнайтед», «Хаддерсфилд Таун»)
 Худший сезон для клубов, вышедших в Премьер-лигу из Чемпионшипа: все три клуба выбыли из Премьер-лиги, сезон 1997/98 («Барнсли», «Болтон Уондерерс», «Кристал Пэлас»)
 Клубы, выходившие в Премьер-лигу чаще других: «Вест Бромвич Альбион», «Норвич Сити» (по 5 раз)
 Клубы, выбывавшие из Премьер-лиги чаще других: «Норвич Сити» (6 раз)

Сводная таблица Премьер-лиги 
Сводная таблица Премьер-лиги включает в себя результаты всех сезонов Премьер-лиги с момента её основания в 1992 году. Данные в таблице актуальны по состоянию на конец сезона 2021/22. Команды, отмеченные полужирным шрифтом, выступают в Премьер-лиге сезона 2022/23. Значения, отмеченные полужирным шрифтом, являются рекордом (позитивным или негативным) в каждой колонке.

Положение команд в системе футбольных лиг Англии сезона 2022/23:

 Комментарии

См. также 
 Футбольные рекорды в Англии

Примечания

Ссылки 
 Статистика Премьер-лиги

Английская Премьер-лига
АПЛ